De European Darts Grand Prix 2016 was de negende van tien European Tour evenementen van de PDC Pro Tour 2016. Het toernooi werd gehouden van 16 tot 18 september in het Glaspalast, Sindelfingen.

De Nederlander Michael van Gerwen won het toernooi door in de finale Peter Wright met 6-2 te verslaan.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld bedroeg net als vorig jaar £115,000.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC ProTour Order of Merit op 27 juli 2016. Deze 16 spelers waren ook direct de geplaatste spelers van het toernooi en stroomden pas in de tweede ronde van het toernooi in. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van drie kwalificatie evenementen - 20 naar de UK Qualifier (gehouden in Barnsley op 5 augustus), acht naar de European Qualifier (gehouden in Sindelfingen op 15 september) en vier naar de Host Nation Qualifier (gehouden op locatie een dag voor het toernooi).

Dave Chisnall (3) trok zich terug vóór de loting. Steve Beaton werd als hoogstgeplaatste qualifier als zestiende geplaatst. De gebroken vinger van qualifier Daryl Gurney was ook nog niet genezen. Hierdoor konden 6 Host Nation Qualifiers meedoen.
Arron Monk trok zich terug, Robbie Green kreeg een 'bye' naar de tweede ronde.

Schema

Dartswedstrijd in Duitsland
Darts in 2016
PDC Pro Tour
Sportevenement in Baden-Württemberg